Дубовец може бити:

 Дубовец (Римавска Собота), насељено место у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Дубовец (Горња Стубица), насељено место у општини Горња Стубица, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска